L’Arena Wetzlar est une salle omnisports de la ville de Wetzlar, en Allemagne, pouvant accueillir 5 500 spectateurs et ouverte en 2005. C'est la salle du HSG Wetzlar, club de Bundesliga (1 division) de handball, ainsi que du RSV Lahn-Dill, club le plus titré du championnat d'Allemagne de basket-ball en fauteuil roulant et en coupe d'Europe.

L'arène est appelée Rittal-Arena après avoir été achetée en mars 2006 par l’entrepreneur allemand Rittal. C'est l'un des lieux de compétition du championnat du monde de handball masculin 2007.

Histoire

Événements 
 Bundesvision Song Contest 2006, 
 Championnat du monde de handball masculin 2007
 Rollstuhlbasketball-Europameisterschaft 2007
 Ligue des champions de basket-fauteuil 2021

Galerie

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 HSG Wetzlar
 RSV Lahn-Dill

Liens externes 
  Site officiel

Équipement sportif achevé en 2005
Salle de handball en Allemagne
Stade portant le nom d'une entreprise
Stade portant le nom d'une ville
Équipement sportif en Hesse
HSG Wetzlar
Bâtiment à Wetzlar